Anglo-Birmanischer Krieg steht für folgende Kriege zwischen Birma und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland:

 Erster Anglo-Birmanischer Krieg von 1824 bis 1826
 Zweiter Anglo-Birmanischer Krieg von 1852 bis 1853
 Dritter Anglo-Birmanischer Krieg von 1885